Spojení písmene E a číslice 36 může mít různé významy:

 Evropská silnice E36
 BMW řady 3 (E36)